— уезд расположен в префектуре Айти, Япония.

По оценкам на 1 мая 2017 года, население составляет 73 272 человека, площадь — 40,1 км², плотность населения — 1830 человек/км².

Посёлки и сёла 
 Каниэ
 Охару
 Тобисима

Уезды префектуры Айти
Префектура Айти